CRDA est un sigle pouvant désigner :
 le Centre de recherche et de développement sur les aliments, dans la ville de Saint-Hyacinthe (Les Maskoutains), au Québec, Canada
 un commissariat régional au développement agricole, en Tunisie 
 le comité du réseau du développement apicole, en France
 les anciens Cantieri Riuniti dell'Adriatico, chantiers navals de la compagnie réunie de l'Adriatique en Italie dans les années 1930
 le Centre de recherches sur la diaspora arménienne, en France.